Жольт Ду́рко (; 10 апреля 1934, Сегед, Венгрия — 2 апреля 1997, Будапешт, Венгрия) — венгерский композитор.

Биография 
Учился в Музыкальной академии Ференца Листа у Ференца Фаркаша и Гоффредо Петрасси. В своих сочинениях соединял элементы вербункоша с интонациями народных плачей, сочетая их с сонорикой и алеаторикой. Писал музыку для кинематографа.

Сочинения 
 кантата для оркестра «Эпизоды на тему BACH» / Episodi sul tema B–A–C–H (1963)
 «Венгерская рапсодия» для 2 кларнетов и оркестра / Una rapsodia ungherese (Magyar rapszódia) (1964)
 «Альтамира» для камерного хора и оркестра / Altamira (1968)
 оратория «Надгробная речь» / Halotti beszéd (1972)
 опера «Моисей» / Mózes (1977, Будапешт)
 Концерт для фортепиано с оркестром (1981)
 кантата «Орнаменты» / Ornamenti No. 1 (1984)
 кантата «Орнаменты» / ''Ornamenti No. 2 (1985)
 2 струнных квартета

Награды 

 1968 — Премия имени Ференца Эркеля
 1975 — Премия имени Ференца Эркеля
 1975 — 1-я премия на Международной трибуне композиторов ЮНЕСКО (Tribune Int. des Compositeurs, Париж)
 1978 — Премия имени Кошута
 1983 — Заслуженный артист ВНР
 1985 — Премия имени Белы Бартока и Диты Пастори
 1997 — Премия имени Белы Бартока и Диты Пастори

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 186 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Жольт Дурко на Allmusic 
 
 Жольт Дурко на сайте КиноПоиск

Оперные композиторы Венгрии
Заслуженные артисты Венгрии
Лауреаты премии имени Ференца Эркеля
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»
Похороненные на кладбище Фаркашрети